

Cani 

 Il Collie è una razza canina, che può essere ulteriormente suddivisa in:
 Rough Collie
 Smooth Collie
 Bearded Collie
 Border Collie
 Shetland Collie

Geografia 

 Collie – una città dell'Australia Occidentale
 Collie – una città dell'Nuovo Galles del Sud
 Collie – un fiume dell'Australia Occidentale
 Contea di Collie – una contea dell'Australia Occidentale
 Collie – un monte del Canada

Persone 

 Alexander Collie – un medico e botanico scozzese del XIX secolo
 John Norman Collie – uno scienziato britannico del XIX e XX secolo
 Mark Collie – un cantante statunitense
 Bruce Collie – un ex giocatore professionista di football americano
 Collie Buddz – un cantante delle Bermuda
 Zac Collie – un giocatore professionista di football americano
 Austin Collie – un giocatore professionista di football americano

Altro 

 Mellon Collie and the Infinite Sadness – album della band statunitense The Smashing Pumpkins
 Scoiattolo di Collie – un roditore messicano